Liebenburg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Liebenburg, Gemeinde im Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Liebenburg (Liebenburg), ehemalige Burg in Liebenburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Liebenburg (Namborn), Burgruine in Eisweiler (Namborn), Landkreis St. Wendel, Saarland
 Burg Liebenburg, abgegangene Turmhügelburg bei Oberbrunn (Ebensfeld), Landkreis Lichtenfels, Bayern

Siehe auch:
Liebburg
Liebenberg